de verkorte aanduiding voor een organisatie als:
maatschap
vennootschap
waterschap
productschap
bedrijfschap
een kastplank